Luo He ist der Name folgender Flüsse:

 Nördlicher Luo He (Luo He 洛河, chin. auch Bei Luo He 北洛河), ein Nebenfluss des Wei-Flusses (Wei He)
 Südlicher Luo He (Luo He 洛河, chin. auch Nan Luo He 南洛河), ein Nebenfluss des Gelben Flusses (Huang He)
 Luo He (螺河) in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Luo He (Guangdong);